Saint-Cyr kan syfta på:

École Spéciale Militaire de Saint-Cyr – krigsskola i Saint-Cyr-l'École i Frankrike

Geografi

Frankrike 

 Saint-Cyr, Ardèche, kommun i departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Cyr, Haute-Vienne, kommun i departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Cyr, Saône-et-Loire, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Cyr, Vienne, kommun i departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Cyr-la-Roche, kommun i departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Cyr-l'École, kommun i departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Saint-Cyr-les-Champagnes, kommun i departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Cyr-sur-le-Rhône, kommun i departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,